Хлу́мец-над-Ци́длиноу (, ) — город Чешской республики, расположен в районе Градец-Кралове, Краловеградецкого края.

Находится в 28 км западнее Градец-Кралове.

Достопримечательности 
 Замок «Карлова Коруна» — дворец в стиле барокко (1721—1723 годы). Дворец сгорел в 1943 году и был восстановлен в 1968 году, теперь служит музеем и открыт для посетителей с апреля по октябрь месяц.
 Парк с часовней Св. Марии (1740) в стиле барокко.

Население

Примечания

Ссылки 
 Město Chlumec nad Cidlinou

Переименованные населённые пункты Чехии
Города Краловеградецкого края